Liriope ist 
 in der griechischen Mythologie die Nymphe Leiriope
 die Bezeichnung für die Pflanzengattung Liriope (Gattung)
 die Bezeichnung für den Asteroiden (414) Liriope